John Connolly (1750-1825) – amerykański biskup katolicki, ordynariusz Nowego Jorku w latach 1814-1825
 John Joseph Connolly (1906–1982) – kanadyjski polityk
 John Connolly (ur. 1951) – australijski trener rugby union
 John Connolly (ur. 1968) – amerykański gitarzysta
 John Connolly (ur. 1968) – irlandzki pisarz, powieściopisarz i autor opowiadań.
 John Connolly – amerykański aktor

Zobacz też